Deux classes de navires ont porté le nom de classe Formidable :
 la , une classe de cuirassés lancés par la Royal Navy à la fin du  ;
 la , une classe de frégates construites pour la Marine de Singapour, dérivées de la classe La Fayette française.